Physopleurella är ett släkte av insekter. Physopleurella ingår i familjen näbbskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Näbbskinnbaggar
Physopleurella